José Miró ist der Name folgender Personen:

* José Miró Cardona (1902–1972), kubanischer Anwalt und Premierminister
 José Francisco Miró Quesada Cantuarias (1918–2019), peruanischer Philosoph, Journalist und Politiker